Meine Gefängnisse steht für:

Meine Gefängnisse (Silvio Pellico) (ital. Originaltitel Le mie prigioni) von Silvio Pellico (1832)
Meine Gefängnisse (Paul Verlaine) (frz. Originaltitel Mes prisons) von Paul Verlaine (1893) 
Meine Gefängnisse. Erlebnisse und Gedanken in österreichischen Kerkern von David Irving